

Presentación previa 
David Goffin fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Tristan Lamasine derrotó en la final a Andre Ghem.

Cabezas de serie 

  Jarkko Nieminen (Semifinales)
  Lucas Pouille (Baja)
  Jurgen Melzer (Primera ronda)
  Andre Ghem (Finalista)
  Jurgen Zopp ''(Cuartos de final)

<ol start=6>
  Germain Gigounon ''(Primera ronda)
  Calvin Hemery ''(Segunda ronda)
  Andreas Beck ''(Cuartos de final, retiro)
  Rui Machado ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tampere 2015